

Persone
 Denis Zanette (1970-2003) – ciclista su strada italiano
 Elisa Zanette (1996) – pallavolista italiana
 Paul Zanette (1988) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano

Altro
 Zanette – cognome italiano
 Zanette – antica famiglia dell'Ordine dei Segretari della Repubblica di Venezia